Valldoriola (Seva), zona de Seva (Osona) 
 Valldoriola (torrent) de Seva (Osona) que alimenta el riu Gurri.
 Valldoriola (Sagàs), nucli del municipi de Sagàs (Berguedà)
 Valldoriola (cognom)